Комитет по культурным связям с зарубежными странами — орган государственного управления при Советe Министров СССР в области культурного сотрудничества с зарубежными странами.

Был образован постановлением Совета Министров СССР от 4 марта 1957 г. В качестве общесоюзного органа осуществлял руководство в области культурного сотрудничества с зарубежными странами, координировал деятельность министерств и организаций, занимавшихся по государственной линии международными связями в области образования, здравоохранения, культуры, литературы, искусства, спорта. Руководил работой Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО. Оказывал содействие общественным организациям, творческим союзам, спортивным организациям, городам СССР, породнившимся с зарубежными городами, в осуществлении зарубежных связей в области культуры. Комитет имел своих представителей в составе посольств и миссий СССР за границей.

Ликвидирован постановлением Совета Министров СССР от 24 ноября 1967 года.

См.  также 

 Правительство СССР
 Совет Министров СССР
 Подведомственные органы Правительства СССР

Ссылки

Примечания 

Подведомственные органы правительства СССР